Алекса́ндр Феокти́стов:
 Феоктистов, Александр Павлович (1928—2004) — финно-угровед.
 Феоктистов, Александр Фёдорович (род. 1948) — советский и российский шахматный композитор.